Loughery est un nom propre anglo-saxon qui peut faire référence à :

Patronyme 

  (1907-1977), joueur de cricket irlandais ;
 David Loughery, producteur et scénariste américain ;
 Jackie Loughery (1930-), actrice américaine et Miss USA en 1952 ;
 Kevin Loughery (1940-), joueur puis entraîneur américain de basket-ball.
  (1961-), muraliste canadien.
  (1820-1894), éditeur américain de journaux.

Patronyme anglais